Vevey steht für:
 Vevey, Stadt und politische Gemeinde im Kanton Waadt in der Schweiz
 Vevey Technologies

Vevey ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard de Vevey (1895–1983), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Hubert de Vevey (1897–1984), Schweizer Lehrer und Archivar